Gäsen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gäsen, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (12,2 ha)
Gäsen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun,  (1,71 km²)
Gäsen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (1,15 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn